Jevgeni Lovtsjev (1949), Sovjet-voetballer, geboren in 1949
 Jevgeni Lovtsjev (1975), Kazachs voetballer, geboren in 1975, zoon van de in 1949 geboren voetballer